Финал Кубка Турции по футболу 2010/2011 состоялся 11 мая 2011 года. «Бешикташ» оказался сильнее «Истанбула ББ» в серии пенальти (4:3), основное и дополнительное время же закончились со счётом 2:2. «Бешикташ» стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2011
Турция
Матчи ФК «Бешикташ»
Матчи ФК «Истанбул Башакшехир»
События 11 мая
Май 2011 года
Спорт в Турции в 2011 году
Спортивные соревнования в Кайсери